Ле́тний:

 Летний (станция) — железнодорожная станция на 744,41 км Мурманской железной дороги.
 Летний, Александр Александрович — российский инженер-химик.